Грознецкий:

 Грознецкий — посёлок в Еткульском районе Челябинской области.
 Грознецкий, Олег Борисович (род. 1969 года) — российский журналист, государственный и политический деятель, корреспондент «Первого канала» (1997—2010), министр социальной политики Калининградской области (2010—2013).